Vaterpolski klub Veteran '70 je vaterpolski klub iz Splita.

Klupsko sjedište je na adresi Poljudsko šetalište b.b., Split.

O klubu 

Nastao sasvim spontano, slučajno, jednog proljetnog dana 1970. koja godina mu je i u imenu, traje i cvjeta. Mijenjaju se generacije, osvježava stabljika i početna ideja cvate. Stari, dijelom poznati i priznati športaši - vaterpolisti u "Veteranu 70" našli su sredinu od koje su napravili embrio sa smislom i koji je, u stvari i prirodni nastavak njihovih, točnije naših poluugaslih športskih života.
Drugi je to smisao od natjecateljskog, ali sadržajniji. Oblik je to športskog druženja koji godine čini zanimljivima i svaki sastanak i putovanje obogaćuje novim dojmovima i smislom okupljanja. Čovjek bi bio beskrajno nesretan kad bi morao sebi priznati da sva ljepota Svijeta postoji samo u sokovima mladosti. "Veteran 70" je najrječitiji dokaz tome da i u poznim godinama ljepota ne umire.
Biti mlad u starijim godinama, kretati se, fizički djelovati, putovati, upoznavati nepoznato, sjećati se proživljenoga, obnavljati uspomene, reći lijepu riječ, pomoći prijatelju, vratiti se u mladost - to je bit i smisao.
U ovom vremenu općeg obezvrjeđivanja istinskog amaterskog športa, ako oni koji su silom godina dozreli da unose istinu u šport ne budu vratili športu njegovo dostojanstvo, pitamo se tko će to učiniti umjesto njih?
Slika o nama veteranima ne bi bila potpuna ako se ne bi spomenula i nekolicina naših članova, prijatelja i vrijednih športaša, koji su nas u ovom razdoblju napustili. Svaki od njih bio je ličnost za sebe, koja je svojim osobitostima obogaćivala ukupnu sliku našeg kolektiva i kojih ćemo se još dugo, dugo s nostalgijom sjećati.

Uspjesi kluba 

Članovi kluba sudjelovali su 23 godine na Prvenstvu Hrvatske u vaterpolu, i u tom razdoblju bili su 11 puta prvaci. Na međunarodnoj sceni sudjelovali su na mnoštvu turnira po Europi, a neke od njih su i osvojili.
Najveći uspjesi su:

 brončana medalja s prvenstva svijeta iz Pertha, Australija 1993.god.
 srebrna medalja s međunarodnog turnira Bulawayo, Južnoafrička Republika 1994.god.
 zlatna medalja s međunarodnog turnira u Los Angelesu, USA 1996.god.
 srebrna medalja s prvenstva svijeta iz Sheffelda, Engleska 1996.god.
 zlatna medalja s prvenstva svijeta iz Portlanda, Oregon, USA 1998.god.
 srebrna medalja s prvenstva svijeta iz Münchena, Njemačka 2000. god.

Vanjske poveznice 

Veteran 70, VK
Veteran 70